Mohamed Aly ist der Name von

 Mohamed Aly Abdelmotaleb (* 1992), ägyptischer Handballspieler
 Mohamed Aly Reda (* 1975), ägyptischer Boxer

Siehe auch:

 Mohammed Ali
 Muhammad Ali (Begriffsklärung)
 Mohammad Ali
 Mohamed Ali
 Mehmed Ali